BackTrack (Linux), een Linuxdistributie
 Backtrack (Nickerie), een grensoversteek in Suriname
 Backtrack (film), een film uit 2015
 Backtrack (band), een Amerikaanse hardcoreband

Zie ook 
 Backtracking, een ict-zoekmethode